Die Rugby-Bundesliga 2010/11 war die 40. Auflage dieses Wettbewerbs. In der Rugby-Bundesliga spielten zunächst neun Mannschaften in einem Rundenturnier, gefolgt von Playoffs in denen die vier  Höchstplatzierten nach der regulären Saison um die Deutsche Meisterschaft spielten. Die reguläre Saison startete am 28. August 2010 und endete am 14. Mai 2011, gefolgt von den zwei Halbfinale und dem Meisterschaftsfinale am 28. Mai 2011. Dieses gewann der Heidelberger RK 9:12 gegen den SC Frankfurt 1880.

Übersicht 

Da die Zweitligisten der Saison 2009/2010 einen Aufstieg in die 1. Bundesliga ablehnten und der ASV Köln sich aus dem laufenden Spielbetrieb zurückzog, nahmen an der Saison 2010/11 nur neun Mannschaften teil. Zudem hielt Hannover 78 die Klasse.

Zunächst spielten die Mannschaften in Hin- und Rückrunde gegen die acht anderen Mannschaften. Die besten Vier qualifizierten sich für die Playoffs, wobei der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten im Halbfinale antrat. Die Gewinner dieser beiden Halbfinale standen dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Es gab in dieser Saison keinen Absteiger.

Tabelle

Playoffs 
Die Halbfinale wurden am 21. und 22. Mai ausgetragen. Das Endspiel fand in Frankfurt am Main statt.

Einzelnachweise 

2010/11
Rugby 2010
Rugby 2011